

Geografia 
 Oroz-Betelu – comune spagnolo nella comunità autonoma della Navarra

Persone 
 Dominik Oroz – calciatore croato, difensore
 Elviro Ordiales Oroz – militare spagnolo
 Juan José Oroz – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada spagnolo
 Maite Oroz – calciatrice spagnola, centrocampista
 Nicolás Oróz – calciatore argentino, centrocampista
 Xabi Oroz – cestista spagnolo